Gröna torget eller Green Square kan avse:

 Green Square, New South Wales – ett torg i Sydney, Australien
 Gröna torget – det tidigare namnet på ett torg vid bukten i Libyens huvudstad Tripoli , se Martyrtorget